Carnotaurinae – podrodzina teropodów z rodziny abelizaurów (Abelisauridae). Obejmuje rodzaje: Aucasaurus, Carnotaurus, Ekrixinatosaurs, Illocelesia i Skorpiovenator z terenów dzisiejszej Argentyny, Majungasaurus z Madagaskaru i Rajasaurus z Indii. Została utworzona w 1998 przez amerykańskiego paleontologa Paula Sereno, który zdefiniował ją jako klad obejmujący wszystkie abelizaurydy bliżej spokrewnione z karnotaurem niż z abelizaurem.

Filogeneza 
W 2009 Canale, Scanferla, Agnolin i Novas opublikowali wyniki analizy filogenetycznej południowoamerykańskich karnotaurynów. Według ich badań wszystkie tworzą wewnątrz Carnotaurinae klad, który nazwali Brachyrostra, co oznacza „krótkie pyski”. Według ich definicji do Brachyrostra należą wszystkie karnotauryny bliżej spokrewnione z Carnotaurus sastrei niż z Majungasaurus crenatissimus.

Przypisy